Sergio De Caprio – carabiniere
 Teresa De Caprio – infermiera